Formula Atlantic sezona 1976 (CASC) je bilo eno dveh prvenstev Formule Atlantic, ki je potekalo med 17. majem in 22. avgustom 1976.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

1976 v športu
1976 CASC